HMS Glory può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Glory (1788) – vascello di linea
HMS Glory (1899) – nave da battaglia
HMS Glory (R62) – portaerei della Classe Colossus